Der Skisprung-Weltcup 1994/95 (offizieller Name: FIS Weltcup Skispringen 1994/95) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 10. Dezember 1994 und dem 26. Februar 1995 an 16 verschiedenen Orten in Europa und Asien ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Ursprünglich war die Durchführung von 24 Einzelwettbewerben und zwei Teamwettbewerb geplant. Drei Einzelwettbewerbe und einer der Teamwettbewerbe mussten ersatzlos abgesagt werden, sodass 21 Einzelwettbewerbe und ein Teamwettbewerb in die Wertung eingingen. Ein abgesagter Einzelwettbewerb von der Großschanze konnte am selben Tag von der Normalschanze ausgetragen werden. Den Sieg in der Gesamtwertung errang in dieser Saison der Österreicher Andreas Goldberger, auf dem zweiten und dritten Platz folgten der Italiener Roberto Cecon und der Finne Janne Ahonen. Der norwegische Titelverteidiger Espen Bredesen belegte Platz 15. Die Skiflug-Wertung gewann Andreas Goldberger vor dem Japaner Takanobu Okabe und Roberto Cecon. Der Titelverteidiger dieser Disziplinwertung, der Tscheche Jaroslav Sakala, belegte den elften Rang. Die Nationenwertung gewann Finnland vor Österreich und Japan. Das im Vorjahr siegreichen Team Norwegen belegte Platz fünf.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Wertungen

Weblinks 

Wintersport-Weltcup 1994/95
1994/95